Феодализм:
 Феодализм — экономическая и общественная модель существования общества людей и государств мира.
 «Феодализм» — сборник музыкальной группы «Аквариум».

См. также 
 Феодал